Werkman ist der Familienname folgender Personen:
Chester Hamlin Werkman (1893–1962), US-amerikanischer Mikrobiologe
Hendrik Nicolaas Werkman (1882–1945), niederländischer Künstler und Grafiker

Siehe auch:
 Werkmann